Het plantengeslacht van de kweepeer
Een gebied op de planeet Mars, zie Cydonia Mensa
Een single van de Britse rockband Muse, zie Knights of Cydonia